Hermann Zoltán (1954–) festőművész
 Hermann Zoltán (1967–) irodalomtörténész